Il gruppo 4 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile 2009 è composto da cinque squadre: , , ,  e .

Formula

Classifica 

Germania qualificata. Paesi Bassi ai playoff.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatrici 

9 reti
  Kerstin Garefrekes

7 reti
  Manon Melis

6 reti
  Birgit Prinz

4 reti
  Melanie Behringer

3 reti
  Femke Maes
  Conny Pohlers

2 reti

  Kristel Verelst
  Annike Krahn

  Renate Lingor (1 rig.)
  Sandra Smisek

  Lara Dickenmann (1 rig.)
  Nicole Schäpper

1 rete

  Janice Cayman
  Aline Zeler
  Anja Mittag
  Kerstin Stegemann
  Martina Müller
  Sandra Minnert
  Linda Bresonik

  Ariane Hingst
  Emma Jones
  Anouk Hoogendijk
  Sylvia Smit
  Karin Stevens (1 rig.)
  Janna Torny

  Sabine van Eyk
  Vanessa Bürki
  Isabelle Meyer
  Martina Moser
  Rahel Graf
  Désirée Grundbacher

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2009